Тинеи — деревня в Порховском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Славковская волость».

Расположена на юге района, в 60 км к юго-западу от города Порхов.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 55 жителей.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Митрофановской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района